Chambers Street peut faire référence à:

 Chambers Street, une rue de Manhattan
 Chambers Street, une station du Métro de New York
 Chambers Street – World Trade Center / Park Place